Magnet oder MagNet steht für:

 Magnet, Körper mit magnetischen Eigenschaften
 Elektromagnet, ein elektrotechnisches Gerät
 Magnet, Einwohner der antiken Landschaft Magnesia (Thessalien)
 MagNet, ein Rechnernetz

Geografisches:
 Magnet (Allier), französische Gemeinde im Département Allier
 Magnet Hill, Hügel in Antarktika

Personen:
 Cécile Magnet (1958–2021), französische Schauspielerin
 Myron Magnet (* 1944), US-amerikanischer Historiker und Publizist
 Magnet (Musiker), Pseudonym von Even Johansen (* 1970), norwegischer Musiker

Unternehmen:
 Motorenfabrik Magnet, deutscher Fahrzeughersteller (1900–1926)
 Magnet (Automarke), britische Automarke (1902–1903)

Siehe auch:
 Magnet-Link, ein Standard für Hyperlinks
 Magnette